Tarcher ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy P. Tarcher (1932–2015), US-amerikanischer Verleger, Produzent und Autor
 Judith Tarcher (1928–2019), US-amerikanische Schriftstellerin, siehe Judith Krantz